Jascha steht für:

 Jascha (Vorname), ein männlicher und weiblicher Vorname

Jascha ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Jascha (* 1942), österreichischer Künstler
 Oskar Jascha (1881–1948), österreichischer Komponist und Kapellmeister